Peyman ( /p eɪ m ɑː n /, également transcrit comme Peiman, Paymaan, Peymon ou Payman,    ) est un prénom masculin persan . Cela signifie accord ou promesse .

Variantes 
 Peyman Faratin, informaticien iranien
 Peyman Fattahi, réformiste iranien
 Peyman Hooshmandzadeh, photographe iranien
 Peyman Ghasem Khani, scénariste iranien
 Peyman Moaadi, acteur iranien
 Peyman Soltani (né en 1970), musicien iranien
 Peyman Yazdanian (né en 1968), compositeur de musique de film iranien
 Peyman Keshavarzi Nazarloo (né en 1995),footballeur iranien

Nom de famille 

 Gholam A. Peyman, ophtalmologiste américain
 Habibollah Peyman, homme politique iranien
 David Peyman, fonctionnaire du gouvernement américain

Notes et références 
Homonymie
Homonymie de prénom